Такмичење у скоку увис за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење се одржало од 5. до 7. августа на Олимпијском стадиону. Учествовало је 35 скакача увис из 27 земаља.

Учесници 
Учествовало је 35 скакача увис из 27 земаља. Од тога 25 скакача увис из 17 земаља пребацило је А квалификациону норму од 2,31 метар, а Б норму која је износила 2,28 метара 9 скакача увис из исто толико земаља. Специјалну позивницу у овој дисциплини добио је представник Малезије. За такмичење се пласирао и представник Грчке светски првак Димитриос Хондрокукис који је у међувремену суспендован због коришћења недозвољених средстава.

 Квалификовани са А нормом 2,31

 Квалификовани са Б нормом 2,28

 Специјална позивница

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа:квалификације и финале. Квалификације у којима учествују сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар ће са три могућа скока на свакој висини покушати да постигне квалификациону норму. Такмичари које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је броја такмичара који су прескочили норму мањи од 12 разлика ће се попунити онима које су постигли резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) ће бити елиминисани. Квалификације и финале се одржавају у два дана.

Кратак преглед такмичења 
У квалификацијаma, нико није прескочио квалификациону норму и сви су се квалификовали према резултату тако да их је у финале ушло 14, јер су од 12. до 14. имали исти резултат. У финалу шесторица финалиста није успела постићи прескочену висину из квалификација, а међу њима и актуелни светски првак Џеси Вилијамс и олимпијски победник из Пекинга 2008. Андреј Сиљнов. После висине 2,29 у конкуренцији је остало осам скакача, али су већ на следећој 2,33 отпала шесторица. После ове висине знало се да су бронзу освојила тројица такмичара Дерек Друин, Мутаз Еса Баршим и Роберт Грабарз. Преостала двојица Иван Уков и Ерик Кинард у првом покушају су прескочили 2,33. Ухов је прескако и 2,36, 2,38 у првом покушају, а Кинард је на обе висине имај један неуспео покушај и два пута је пропуштао скокове. Када је на висини 2,40 Кинар неуспешно искористио преостали покушај Ухов је престао да скаче, јер је имао обезбеђену златну медаљу.

Занимљивост 
Пред скок на висини 2,36 метара, који је одлучиво о првом месту, Ухову је нестала мајица, па је уз дозволу судија скакао у мајици без званичних ознака игара и прескочио. За следећи скок на 2,38 уз помоћ делегата Карамате, позајмио је мајицу од колеге из репрезентације Андреја Сиљнова и опет прескочио и освојио прво место. Итересантно је да је нови олимпијски победник победио у дресу олимпијског победника из 2008.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих скакача увис 2012. године пре првенства (19. јула 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ 2012.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је 2,32 метра. Норму нико није прескочио (КВ), а сви су се пласирали према постигнутом резултату(кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок увис на Летњим олимпијским играма